Green Beret peut désigner :
 Green Beret, un jeu vidéo d'arcade créé par la société Irem en 1980 ;
 Green Beret, un jeu vidéo créé par la société Konami en 1985.

Voir aussi